Маркус Макэлхенни (; ) — американский гребной рулевой, выступавший за сборную США по академической гребле в период 2001—2011 годов. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Пекине, трёхкратный чемпион мира, чемпион Панамериканских игр, победитель и призёр многих регат национального значения.

Биография 
Маркус Макэлхенни родился 27 июля 1981 года в поселении Дрексел-Хилл округа Делавэр, штат Пенсильвания.

Заниматься академической греблей начал в 1997 году. Во время учёбы в Университете Темпл состоял в местной гребной команде, неоднократно принимал участие в различных студенческих соревнованиях. Позже проходил подготовку в Принстонском тренировочном центре в Нью-Джерси.

Впервые заявил о себе в гребле на международной арене в 2001 году, выиграв серебряную медаль в восьмёрках на молодёжной регате в австрийском Линце.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 2003 года, когда вошёл в основной состав американской национальной сборной и выступил на чемпионате мира в Милане — обошёл здесь всех своих соперников в зачёте распашных рулевых четвёрок и выиграл золотую медаль.

В 2004 году побывал на мировом первенстве в Баньолесе, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в четвёрках.

На чемпионате мира 2005 года в Гифу дважды поднимался на пьедестал почёта, получил серебро в четвёрках и золото в восьмёрках.

В 2006 году отметился выступлением на мировом первенстве в Итоне, где стал бронзовым призёром в восьмёрках.

На чемпионате мира 2007 года в Мюнхене попасть в число призёров не смог, финишировал в восьмёрках четвёртым.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине. В составе экипажа-восьмёрки в финале пришёл к финишу третьим позади команд из Канады и Великобритании — тем самым завоевал бронзовую олимпийскую медаль.

После пекинской Олимпиады Макэлхенни ещё в течение некоторого времени оставался в составе гребной команды США и продолжал принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2009 году в распашных рулевых двойках он победил на мировом первенстве в Познани, став таким образом трёхкратным чемпионом мира по академической гребле.

В 2011 году в восьмёрках одержал победу на Панамериканских играх в Гвадалахаре.

Завершив спортивную карьеру, устроился работать в компанию социального предпринимательства Sparks Consulting, связанную с развитием гребного сообщества.

Приходится двоюродным братом известному актёру и продюсеру Робу Макэлхенни.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Маркус Макэлхенни  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) США
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы мира по академической гребле
Чемпионы Панамериканских игр по академической гребле